Molekulska formula -{C24H27NO2}- se može odnositi na:

 Levofenacilmorfan
 N-Fenetilnordesomorfin
 Oktokrilen